Alekszejevkai járás, járás Oroszország Belgorodi területén, székhelye Alekszejevka város
 Alekszejevkai járás, járás Oroszország Szamarai területén, székhelye Alekszejevka falu